Karhunpäänsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Karhunpäänsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,78, long 26,73), 
 Karhunpäänsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,73, long 26,86), 
 Karhunpäänsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,73, long 27,15), 
 Karhunpäänsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,90, long 26,40), 
 Karhunpäänsaari (ö i Södra Karelen), Villmanstrand, 

Robotskapade Finlandförgreningar